Коковкино — топоним в России:

 Коковкино — деревня в Порховском районе Псковской области
 Коковкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области
 Коковкино — деревня в Осташковском районе Тверской области